Сан-Квирико-д’Орча — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Сиена.
 Корвино-Сан-Квирико — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Серра-Сан-Квирико — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

См. также